Sonnspitz kan syfta på följande platser:

Österrike 

 Wetterspitzen, berg, Tyrolen, Politischer Bezirk Reutte, 
 Sonnspitze, berg, Tyrolen, Politischer Bezirk Kitzbühel, 

Robotskapade Österrikeförgreningar